Мартти Йоханнес Ларни (; наст. фамилия (до 1942) — Лайне (); 22 сентября 1909, Пакила, Хельсинки — 7 марта 1993, Хельсинки) — финский писатель и журналист. Был председателем Союза писателей Финляндии.

Писал как под своей фамилией (Мартти Лайне до 1942 года и Мартти Ларни после), так и под псевдонимами Аслак Нуорти () и Дан Астер (). В 1948—1949 и 1951—1954 годах жил в США.

Биография

Творческая деятельность 
Литературную деятельность начал как поэт. Его ранний роман «Уважаемые бедные и их пёстрая компания» (1944) — сатира на обанкротившихся дельцов периода экономического кризиса 1930-х годов. В романе «Нетерпеливая страсть» (1945) и других Ларни рисует жизнь рабочих. В 1948 году опубликовал исторический роман «Небо спустилось на землю». Роман-памфлет «Четвёртый позвонок, или Мошенник поневоле» (1957, русский перевод 1959) высмеивает Америку 1950-х годов и «американский образ жизни». В сатирическом романе «Прекрасная свинарка, или Воспоминания экономической советницы Минны Карлссон-Кананен» (1959, русский перевод 1961) разоблачает махинации буржуазных дельцов, ханжество «благотворителей», слепое преклонение перед Западом. Роман «Об этом вслух не говорят» (1964) — злободневная сатира на внутреннюю и внешнюю политику Запада.

Ларни неоднократно бывал в СССР, выступал на страницах советской прессы.

Список произведений 
 1936 — Seikkailuja Saamenmaassa (как Аслак Нуорти)
 1937 — Kuilu (как Мартти Лайне)
 1942 — Hyvien ihmisten kylä
 1944 — Arvokkaat köyhät ja heidän kirjava seurakuntansa
 1944 — Kahden maailma (как Дан Астер)
 1944 — Laulun miekka
 1945 — Malttamaton intohimo (как Дан Астер)
 1945 — Äidin kädet («Руки матери»)
 1946 — Lähellä syntiä
 1946 — Musta Venus (как Дан Астер)
 1947 — Juokseva lähde («Бегущий родник»)
 1948 — Taivas laskeutui maahan («Небо спустилось на землю»)
 1951 — Musta Venus («Чёрная Венера»)
 1952 — Minnesota palaa
 1957 — Neljäs nikama eli Veijari vastoin tahtoaan
 рус.пер.: «Четвёртый позвонок, или Мошенник поневоле» (пер. с финск. В. Богачёва. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959)
 1959 — Kaunis sikopaimen eli Talousneuvos Minna Karlsson-Kanasen muistelmia
 рус.пер.: «Прекрасная свинарка, или Воспоминания экономической советницы Минны Карлссон-Кананен» (пер. с финск. В.Богачева; художник А.Васин. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. — 214 с.)
 1962 — Suomalainen mollikissa
 1964 — Tästä ei puhuta julkisesti («Об этом вслух не говорят»), пер. с финск. В. Богачёв, ж-л «Огонёк», 1965, № 27—37: Минск, «Университетское», 1984
 1966 — Uskomatonta onnea
 1968 — Esikoispoika («Первенец»)
 1972 — Sokrates Helsingissä ja muita tarinoita
 1973 — Laugh With Larni
 1978 — Isät äitiyslomalle ja muita tarinoita

Публикации на русском языке 
 Ларни М. Четвёртый позвонок. —  : Издательство иностранной литературы, 1959.
 Ларни М. Прекрасная свинарка / Пер. с финск. В. Богачёва; художник А. Васин. — М. : Издательство иностранной литературы, 1961. — 214 с.
 Ларни М. Памфлеты, фельетоны, рассказы. — М. : Издательство АПН, 1973.
 Ларни М. Рассказы // Иностранная литература. — 1978. — № 7.
 Хаанпяя П. и Ларни М. Новеллы / Пер. с фин. Ю. Александрова. — М. : Молодая гвардия, 1978. — 272 с. — с ил.
 Ларни М. Четвёртый позвонок. Романы, рассказы / Перевод с финского В. Богачёва. Илл. Ю. Чарышникова. — Кишинёв : Литература артистикэ, 1980. — 672 с.
 Ларни М. Хоровод нищих / Пер. с финск. Б. Злобина, В. Богачёва. — М. : Вагриус, 1999. — 574 с.

Экранизации 
 «Райские яблочки» (1973, СССР) — по мотивам рассказа «Сократ в Хельсинки».

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. — Т. 4. — : Советская энциклопедия, 1967. — С. 34—35.

Ссылки 
 Martti Larnin englanninkielinen elämäkerta
 Ylen elävä arkisto: Martti Larnin haastattelu vuodelta 1964

Персоналии по алфавиту
Писатели Финляндии
Финские писатели
Поэты Финляндии
Писатели XX века
Умершие в Хельсинки
Награждённые медалью Pro Finlandia